terra de ningú o terra nullius , sistema jurídic de colonització i d'adquirir la sobirania un estat en un territori habitat o no
 Terra de ningú (guerra), terreny que deshabitat durant un conflicte armat entremig dels contrincants
 Terra de ningú (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1987 dirigida per Peter Werner